Snoeck steht für:

 Établissements Snoeck, ein ehemaliger belgischer Automobilhersteller 

Snoeck ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Snoeck (1885–1946), niederländischer Violinist, Konzertmeister und Dirigent
 Jelske Snoeck (* 1990), belgische Badmintonspielerin